Tama steht für:
 (1089) Tama, Asteroid
 Tama (La Rioja), Ort in Argentinien
 Tama (Niger), Landgemeinde in Niger
 Tama (Volk), Volk in Afrika
 Tama (Sprache), afrikanische Sprache
 Tama Drums, eine Marke von Schlagzeugen
 Tama tu, Film
 ein esoterisches Konzept im japanischen Volksglauben und Shintō, siehe mitama
 eine afrikanische Sprechtrommel, siehe Talking Drum
 Tama, ein japanischer Hund, Gemälde
 Tama (Katze), „Stationsvorsteherin“ am Bahnhof von Kinokawa, Japan

Tama und davon abgeleitete Namen bezeichnen folgende geografische Objekte in den ostjapanischen Provinzen Musashi und Kai:
 Tamagawa, Fluss (-gawa) in Japan, siehe Tama (Fluss)
 Tama-ku (Kawasaki), Bezirk (-ku) der Stadt Kawasaki in der Präfektur Kanagawa
 Tama (Schiff, 1920), Leichter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Tama-gun, ein ehemaliger Kreis (-gun) der Provinz Musashi in den Präfekturen Kanagawa und Tokio, 1878 in vier Kreise geteilt:
 West-Tama, Nishitama-gun, ein Kreis der Präfektur Kanagawa, seit 1893 der Präfektur Tokio
 Süd-Tama, Minamitama-gun, ein ehemaliger Kreis der Präfektur Kanagawa, 1893 bis 1971 der Präfektur Tokio
 Nord-Tama, Kitatama-gun, ein ehemaliger Kreis der Präfektur Kanagawa, 1893 bis 1970 der Präfektur Tokio
 Ost-Tama, Higashitama-gun ein ehemaliger Kreis der Präfektur Tokio bis 1896
 das Tama-Gebiet, (Tama-chiiki), heute der westliche Teil der Präfektur Tokio, Sammelbezeichnung für die ehemaligen Landkreise Nord-, Süd- und West-Tama
 Tama-shi, heute kreisfreie Stadt (-shi), vorher kreisangehörige Gemeinde (-mura/-machi) im Kreis Süd-Tama der Präfektur Tokio, siehe Tama (Tokio)
 Tama-mura, bis 1954 Dorfgemeinde (-mura) im Kreis Nord-Tama der Präfektur Tokio, siehe Tama (Kitatama)
 Einschienenbahn Tama, Tama Monorail, Einschienenbahn im Tama-Gebiet
 Tama-Zoo, Zoo in der Stadt Hino in der Präfektur Tokio
 TamaTech, japanischer Vergnügungs-/Unterhaltungspark in der Stadt Hino
 Modelle eines Automobilherstellers aus dem Tama-Gebiet
 Tama (Elektroauto), ein japanisches Elektroauto von 1947
 Tama Junior, Nachfolgemodell des Tama von 1948
 Tama Senior, Nachfolgemodell des Tama von 1948
 der Chichibu-Tama-Kai-Nationalpark in den Präfekturen Saitama, Yamanashi, Nagano und Tokio

Tama ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tama (Iowa), im Tama County
 Tama (Louisiana)
 Tama (Ohio), im Mercer County
 Tama County, Verwaltungseinheit in Iowa

Siehe auch:
 Tama Township

TAMA